Miejscowości w USA:
 Firth – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Bingham
 Firth – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Lancaster
 Colin Firth – aktor brytyjski
 Raymond Firth – antropolog brytyjski